Cartland est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Barbara Cartland (1901-2000), écrivaine britannique
 (1912-2008), gouverneur-adjoint britannique en Ouganda
 (né en 1945), administrateur colonial britannique à Hong Kong
 (1805-1863), éditeur et abolitionniste américain
Ronald Cartland (1907-1940), homme politique britannique

Personnage fictif
Douglas Cartland, série de jeux vidéo Silent Hill

Toponyme

, village du South Lanarkshire

Voir aussi
Jonathan Cartland, série de bandes dessinées western

Homonymie de patronyme